Estrella María Benzo Blas, conocida artísticamente como Estrella (Sevilla, 23 de marzo de 1985), es una cantante española.

Estilo 
En su música, el flamenco y el R&B se llevan de la mano. Según la propia artista, su pretensión era crear un estilo propio, y este se ve influido por distintas corrientes que van desde el soul, el pop, el jazz, el hip hop o incluso sonidos étnicos africanos e indios. En una entrevista realizada a la cantante donde se le preguntó cómo definiría su música, Estrella escogió el calificativo de flamenco black, en clara alusión al flamenco más tradicional y a la música negra más nueva.

Biografía 
Estrella es sevillana, del barrio de Parque Alcosa, hija de padres cantantes, su madre incluso acompañó a Lola Flores en algunos tablaos, y su padre fue cantautor, por lo que está vinculada a la música, y al ambiente flamenco, prácticamente desde que tiene uso de razón. 

No obstante, a partir de los 12 años, el flamenco dejó de ser su única pasión, pues según reconoce la cantante, comenzó a descubrir otros estilos por medio de su padre, que también tenía discos de jazz y soul entre otros.

A los 15 años comenzó a estudiar piano en el conservatorio, pero tras dos años de prácticas decidió dejarlo, tal vez al descubrir que poseía una voz con capacidad para el cante, y también para dedicarse más a fondo a la música, ya que pronto comenzaría a trabajar en una orquesta como cantante. Estrella ha asegurado que esa etapa de su vida le ha sido de gran ayuda, y aun recuerda los largos viajes y las horas que tardaba en desplazarse de pueblo en pueblo.

Más tarde, tal vez con intención de avanzar en su carrera, comenzó a hacer coros para otros artistas, y de este modo llegó a conocer al productor sueco (afincado en Alicante) Erik Nilsson, productor de reconocidos artistas como Ketama. Cuando Erik escuchó la voz de Estrella, le propuso que se fuera a Alicante, y así fue como ella llegó a esta ciudad para grabar una maqueta y quedarse finalmente viviendo allí durante un año para, como ella misma asegura,"hacer bien el disco". Erik compondría la música y Estrella le pondría la melodía y la letra, de este modo con el trabajo conjunto, la artista terminaría completando su primer álbum. Estrella lo definió como "una experiencia increíble".

Con 21 años, Estrella debutó a mediados de 2006 con su sencillo Qué me puede quedar, con la colaboración del reconocido violinista marroquí Faiçal Kourrich, y sorprendiendo a críticos, y público en general, por su original voz y juegos vocales que ejecuta con aparente facilidad y maestría. La cantante reconoce que nunca ha dado clases de canto, y afirma que su voz no tiene ningún tipo de efecto ni retoque en el disco.

Su primer disco fue editado el 7 de mayo de 2006 por WARNER MUSIC SPAIN, S.A, y se titula Estrella, como la propia cantante. Todos los temas (que hablan del amor, desamor, esperanza, etc.) están escritos por ella.

El 13 de marzo de 2007 salió a la venta la reedición de Estrella con un tema nuevo "Vuelvo" y dos versiones de "Un camino, una razón" a dúo con David DeMaría.

En 2008, Estrella aparece en el disco "3rd Round" del rapero Haze, colaborando en la canción "Voz de la calle".

Su segundo disco de estudio, titulado Black Flamenco, salió a la venta el 27 de octubre de 2009. Está formado por 10 canciones inéditas, cuyo primer sencillo es "Si me sientes", un blues de los años 60 donde se pueden encontrar cadencias flamencas.

Gracias a la excelente calidad recogida en su segundo álbum, Estrella consigue estar nominada a los Grammys Latinos 2010 en las categorías de Mejor Álbum Pop Vocal Femenino y Mejor Nuevo Artista, compitiendo con artistas de renombre como Nelly Furtado, Bebe o Rosario entre otros.

El 1 de noviembre de 2012 se publicó un dueto de Estrella con Oke titulado "Píntalo con Alegría", producido por Erik Nilsson y que fue grabado en el 2008. El tema está disponible en Spotify y en iTunes.

Discografía 

 Estrella (2006)
 1. Qué me puede quedar
 2. Un camino, una razón  
 3. Tan solo tú   
 4. Nada sin ti  
 5. Lo que no te di 
 6. La luz de cada día  
 7. Dame tu calor  
 8. Contigo  
 9. Cuando todo estaba bien  
 10. Como una rosa 
 11. No doy explicación  
 12. Algo hay
 13. Faiçal

 Estrella (Reedición) (2007)
 1. Qué me puede quedar 
 2. Un camino, una razón
 3. Tan solo tú
 4. Nada sin ti
 5. Lo que no te di
 6. La luz de cada día
 7. Dame tu calor
 8. Contigo
 9. Cuando todo estaba bien
 10. Como una rosa
 11. No doy explicación
 12. Algo hay
 13. Vuelvo
 14. Un camino, una razón (con David DeMaría)
 15. Un camino, una razón (con David DeMaría) Acústica
 16. Faiçal

 Black Flamenco'd (2009)
 1. Si me sientes
 2. Aquí seguiré
 3. Hoy quiero decirte
 4. Persuasión
 5. Tierra
 6. Designios
 7. Dime  
 8. Todo cambiará  
 9. Mírame  
 10. Cante al amor

Referencias

Enlaces externos 
 
 Información sobre "Black Flamenco", el segundo disco de Estrella LaHiguera.net
 Información sobre el nuevo single "Si me sientes" de Estrella LaHiguera.net
 Ficha con videografía de Estrella La Buena Musicalidad
 Fotos de Estrella Facebook

Cantantes femeninas de España
Cantantes de Sevilla
Nacidos en Sevilla